Wilhelm Fränkel oder Wilhelm Fraenkel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Fränkel (Bauingenieur) (1841–1895), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Wilhelm Fraenkel (1844–1916), deutscher Architekt und Baumeister
 Wilhelm Fränkel (Architekt) (Paul Willy Fränkel; 1874–nach 1928), deutscher Architekt